DNO ASA  é uma companhia petrolífera sediada em Oslo, Noruega.

História 
A companhia foi estabelecida em 1971 e possui operações principalmente na África e Oriente Médio.

Ver também 
 Lista de companhias petrolíferas
 Economia da Noruega

Ligações externas

Empresas da Noruega